Osoby o nazwisku Page:
 Diamond Dallas Page – amerykański wrestler
 Earle Page – premier Australii
 Jimmy Page – brytyjski gitarzysta rockowy
 Larry Page – amerykański programista
 Scott Page – muzyk studyjny
 Nathan Page – australijski aktor
Osoby o imieniu Page:
 Page Kennedy – amerykański aktor
Miejscowości w USA:
 Page – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Coconino
 Page – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Page – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Page – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Fayette
Gminy w USA:
 Page (ang. Page Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mille Lacs
 Page (ang. Page Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Page (ang. Page County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Page (ang. Page County) – w stanie Wirginia
Inne:
 (71556) Page – planetoida
 Handley Page – angielska wytwórnia samolotów
 Page & Plant – album członków zespołu Led Zeppelin
 PAGE – PolyAcrylamide Gel Electrophoresis – elektroforeza na żelu poliakrylamidowym

Zobacz też:
 Paige